Kommunerna i Salamancaprovinsen är 362 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Kastilien och Leon.

Provinskod: 37

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Kastilien och Leon
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter 

Orter i Kastilien och Leon
Spaniens kommuner
Spaniens provinser